Jason Williams (American football) - American football speler
Jason Williams (honkbal) - Amerikaanse honkbalspeler
Jason Williams (basketballer, 1975) - Amerikaans basketbalspeler, geboren in 1975
Jason Williams (basketballer, 1983) - Amerikaans basketbalspeler, geboren in 1983
Jason Williams (cricketer) - cricketspeler uit St. Kitts
Jason Williams (Engels voetballer) - voetballer uit Engeland
Jason Williams (Bermudaans voetballer) - voetballer uit Bermuda
Jason Williams (ijshockey) - Canadees ijshockeyspeler
Jason Williams (rugby league, 1966) - rugbyspeler uit Nieuw-Zeeland, geboren in 1966
Jason Williams (rugby league, 1981) - rugbyspeler uit Nieuw-Zeeland, geboren in 1981
Jason Williams (acteur) - Amerikaans acteur en schrijver
Jayson Williams - Amerikaans basketbalspeler